Новосёлов, Юрий:
 Новосёлов, Юрий Анатольевич (род. 1934) — российский и советский учёный и государственный деятель.
 
 Новосёлов, Юрий Михайлович (род. 1948) — советский и российский архитектор.